Piesbergen ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Piesbergen (* 1961), deutscher Schauspieler
 Hans Piesbergen (Jurist) (1891–1970), Regierungspräsident der Hohenzollerschen Lande in Sigmaringen (1941–1942)